Wet milieubeheer (Wm)
 Het motorfietsmerk Csepel; een voorloper daarvan heette WM.
 Weight/Measurement (w/m), een term gebruikt bij zeevracht
 Ziekte van Waldenström, een vorm van (lymfeklier)kanker (Waldenström macroglobulinemie)